Бергзое () — датская фамилия. Известные носители:

 Бергзое, Вильгельм Йорген (1835—1911) — датский писатель.
 Бергзое, Йохан Фридрих (1841—1897) — датский художник.
 Бергзое, Софус Андреас (1838—1896) — датский священник, нумизмат, музейный работник.